«Бе́лые медве́ди» — молодёжная команда по хоккею с шайбой из Челябинска. Образована на основе фарм-клуба «Трактора» — «Трактор-2». С 2009 года выступает в Чемпионате Молодёжной хоккейной лиги.

Известные выпускники попавшие на драфт и выступавшие в НХЛ 
 Валерий Ничушкин — C 2013 года 2016 и c 2018 года по 2019 игрок клуба «Даллас Старз», с 2019 года по настоящее время выступает в составе «Колорадо Эвеланш»
 Евгений Кузнецов — С 2014 года по настоящее время выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз»
 Никита Нестеров — C 2014 по 2017 год игрок клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», в 2017 году игрок «Монреаль Канадиенс», с 2020 по 2021 год игрок «Калгари Флэймз»
 Яков Тренин — C 2019 года по настоящее время игрок клуба «Нэшвилл Предаторз»
 Виталий Кравцов — С 2021 года игрок клуба «Нью-Йорк Рейнджерс»

Статистика выступлений

Главные тренеры 
 Борис Самусик
 Станислав Шадрин
 Андрей Сапожников
 Анвар Гатиятулин
 Максим Смельницкий
 Алексей Заварухин

Участники Кубка вызова МХЛ 
 2010 — Виталий Кропачёв 
 2011 — Константин Плаксин 
 2012 — Никита Нестеров 
 2013 — Михаил Мокин , Денис Мошаров 
 2014 — Василий Демченко 
 2015 — Егор Назаров , Константин Забавин 
 2016 — Никита Волобуев 
 2017 — Виталий Кравцов , Михаил Коновалов 
 2018 — Владислав Кулиев 
 2019 — Данил Мокрушев 
 2020 — Максим Шабанов

См. также 
 Трактор (хоккейный клуб)
 Трактор (ледовая арена)
 Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги

Примечания

Ссылки 
 Страница клуба на официальном сайте ХК «Трактор»

Клубы МХЛ
Хоккейные клубы России
Хоккейные клубы Челябинска